Peri est un nom commun et un nom propre dans plusieurs pays, qui peut faire référence à :

Nom commun 
 Peri, orthographe turque et anglaise de péri, fée des contes orientaux.

Toponymes

Étymologie 
Le toponyme Peri répond à plusieurs étymologies différentes :
 en grec, Peri : περί (\perì\) « autour de »
 en corse et en italien, Peri : de pietra, « pierre » ou « poiriers ».

Peri Mirim : ville de la Région Nord-Est dans l’état du Maranhão.

, commune du Comté de Põlva.

Peri, commune française de l’arrondissement d'Ajaccio dans le département de la Corse-du-Sud ;

Borgo Peri :  Imperia Oneglia, Riviera dei fiori, spiaggia spianata ;
 Peri, frazione de la commune de Dolcè dans la province de Vérone.

, village de la commune de Husnicioara, dans le Județ de Mehedinți, en Oltenie ;

Gyala Peri, sommet de l’Himalaya de  ;

Peri Bacaları : cheminées de fées à Ürgüp dans la province de Nevşehir en Cappadoce, dans la région de l'Anatolie centrale.

Hydronyme 
 Peri Çayı, rivière de Turquie, affluent de l'Euphrate ;
 , ruisseau d’Estonie qui traverse les comtés de Põlva et de Võru ;
 Lagoa do Peri, lac du Brésil sur l'île de Santa Catarina, dans l'État de Santa Catarina.

Odonyme 

 Via Pietro Peri, rue de Lugano Dans le canton du Tessin ;

 Via spianata Borgo peri, rue de la ville d’Imperia en Ligurie ;
 Via dei Peri, rue de la ville de San Colombano al Lambro en Lombardie ;
 Via dei Peri, rue de la ville de Castano Primo en Lombardie ;
 Via dei Peri, rue de la ville de Alliste dans la province de Lecce et la région des Pouilles ;
 Via dei Gigli, rue de la ville de Racale dans la province de Lecce ;

Patronyme 

 Famille Peri (comte Peres/Perez), famille noble de Corse et de Vérone ;
  (1862-1931), évêque italien ;
 Achille Peri (1812-1880), compositeur et chef d'orchestre italien ;
 Ann Peri, pin-up américaine des années 1950 ;
 Ben Peri (1942-), essayiste et pamphlétaire français ;
 Cristina Peri Rossi (1941-), femme de lettres uruguayenne ;
 François Antoine Peri, ou Pery, stucateur actif à Bruxelles au .
 Jacopo Peri (1561-1633), compositeur et chanteur italien ;
 Laszlo Peri (1899-1967) peintre et sculpteur hongrois puis britannique ;
  (1953-), basketteuse italienne ;
 Gastone Brilli-Peri (1893-1930), cycliste, motocycliste et pilote automobile italien.

Prénom 
  (1890-1957), avocat, syndicaliste et homme politique ceylanais ;
 Peri Gilpin (1961-) actrice américaine ;

Personnage de fiction 
 Peri Brown, personnage de fiction dans la série de science-fiction Doctor Who joué par Nicola Bryant ;
 , personnage de fiction dans le soap opera anglais Hollyoaks sur Channel 4, joué par Ruby O'Donnell.

Titre 

 Peri (Fée), chanson de la chanteuse turque Nil Karaibrahimgil, sortie en 2006 ;
 Peri, titre du groupe américain de rock psychédélique Bardo Pond, sorti en 2009.

Produits et sociétés 
 PERI GmbH, fondée en 1969, est devenue l’un des leaders mondiaux dans le domaine de la entreprise allemande de coffrages, échafaudages et étaiements.
 Peri Spiele ou Perner Produktions GmbH, éditeur de jeux de société autrichien ;
 Great Wall Peri, petite voiture chinoise de la marque Great Wall motors ;
 Giovani Peri, industrie de savons et de bougies à Florence, fondée en 1866.

Sigle 
  (Political Economy Research Institute), institut politique, économique et écologiste de l'Université du Massachusetts à Amherst.

Botanique 
 , orthographe anglaise du pili-pili ou piri piri (Capsicum frutescens), piment très utilisé dans une sauce piquante de la cuisine indienne ;

Références 

Patronyme italien